Världscupen i nordisk kombination 1992/1993 hölls 5 december 1992-20 mars 1993 och vanns av Kenji Ogiwara, Japan före Fred Børre Lundberg, Norge och Takanori Kōno, Japan.

Tävlingskalender

Slutställning

Källor

Externa länkar 
 Tävlingskalender
 Zestawienie końcowe Tävlandeów
 Nationscupen 

Nordisk kombination
1992/1993
Nordisk kombination-säsongen 1992/1993